Il National Invitation Tournament 1949 fu la 12ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of San Francisco; il  miglior giocatore del torneo fu Don Lofgran.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1949
1949